Есть несколько учреждений с названием Институт космических исследований (ИКИ...):
 Институт космических исследований Российской академии наук;
 Институт космических исследований природных ресурсов Национальной академии наук Азербайджана;
 Австралийский институт космических исследований;
 Львовский центр Института космических исследований НАН и НКА Украины;
 Институт гравитации и космических исследований Румынии;
 Исследовательский институт космоса (Казахстан);